Lavandino – altro nome del lavabo, arredo sanitario da bagno
 Lavandino (Lavandula hybrida o Lavandula x intermedia) – specie botanica del genere Lavandula